Thulehuset kan syfta på:

 Thulehuset, Kungsträdgårdsgatan – kontorsbyggnad i Norrmalm, Stockholm
 Thulehuset, Sveavägen – kontorsbyggnad i Norrmalm, Stockholm
 Thulehuset, Sundsvall – kontorsbyggnad i Stenstan, Sundsvall
 Thulehuset, Umeå – kontorsbyggnad i centrala Umeå
 Thulehuset, Göteborg – kontorsbyggnad i Nordstaden, Göteborg